Stella del Mattino – invocazione alla Madonna nelle litanie lauretane

Stella del Mattino (o Lucifero, 'portatore di luce', o Stella diana, dal latino dies, 'giorno') – nome con cui era indicato il pianeta Venere nell'antichità
 Stella del mattino – arma bianca medioevale
 Stella del mattino – simbolo araldico
 Stella del Mattino – grande capo Cheyenne del XIX secolo
 La Stella del Mattino – comunità religiosa di monaci buddisti
 Stella del Mattino – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Stella del mattino –  romanzo del 1909 dello scrittore inglese H. Rider Haggard
 Stella del mattino – romanzo del 1981 della scrittrice tedesca Utta Danella
 Stella del mattino – romanzo del 2008 dello scrittore italiano Wu Ming IV